Ceballos kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Ceballos, Argentina, La Pampa,

Mexiko 

 Ceballos, Mexiko, Durango, Mapimí, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar